Бурдин — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бурдин, Владимир Евгеньевич (род. 1973) — русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации».
 Бурдин, Владимир Павлович (1922—2004) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Бурдин, Дмитрий Иванович (1914—1978) — советский архитектор, заслуженный строитель РСФСР, заместитель главного архитектора Москвы, лауреат Ленинской и Государственной (1982, посмертно) премий.
 Бурдин, Исидор Моисеевич (1914—1999) — дирижёр, скрипач и композитор.
 Бурдин, Михаил Николаевич (род. 1948) — руководитель ансамбля «Зарни Ань», народный артист Республики Коми.
 Бурдин, Сергей Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Бурдин, Фёдор Алексеевич (1827—1887) — российский актёр.
 Бурдин, Юрий Викторович (род. 1961) — советский и российский футболист.

Топоним 
 Бурдин — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области России.

См. также 
 Бурдина
 Бурдино